BTB steht für:
 Bank für Trient und Bozen

 Birsigthalbahn-Gesellschaft, ehemaliges Schweizer Verkehrsunternehmen, heute in die Baselland Transport AG integriert
 „Branch-Target-Buffer“, Sprungzielpuffer für Mikroprozessoren, siehe Sprungvorhersage #Branch Target Buffer (BTB)
 Bromthymolblau, pH-Indikator (Chemie)
 „Bund technischer Beamter“, siehe Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaft
 Burgdorf-Thun-Bahn, ehemaliges Bahnunternehmen in der Schweiz, heute in die BLS AG integriert
 btb Verlag, einen 1996 entstandenen Buchverlag, der zur Verlagsgruppe Random House gehört
 Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund

BtB steht für:
 Betreuungsbehörden in Deutschland
 Business-to-Business, häufiger mit B2B abgekürzt

btb steht für:
 Beti (Sprache) (ISO-639-3-Code), Verkehrssprache im Kamerun

BTB